ombudsman (pol. rzecznik) – określenie pochodzące z języka szwedzkiego, określające niezależnego urzędnika, do którego można się odwoływać po wyczerpaniu możliwości prawnych.

Konstytucyjni rzecznicy w Polsce:

 Rzecznik Praw Dziecka
 Rzecznik Praw Obywatelskich

Inne obecnie istniejące polskie urzędy rzeczników:

 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
 Rzecznik Finansowy
 Rzecznik Konsumentów
 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 Rzecznik Praw Pacjenta
 Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
W Sejmie RP trwa także proces legislacyjny nad ustawą o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk sejmowy nr 3068).

Polskie urzędy rzeczników istniejące w przeszłości:

 Rzecznik Interesu Publicznego
 Rzecznik Praw Absolwenta

Europejskie urzędy rzeczników:

 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Inni rzecznicy:

 rzecznik patentowy
 rzecznik prasowy

Fikcyjni rzecznicy:
 Rzecznik Saurona